Андрия Павлович (; 16 ноября 1993, Белград, Югославия) — сербский футболист, нападающий клуба «Брондбю». Выступал за сборную Сербии.

Клубная карьера

Рад 
Павлович начинал свой путь в футболе в клубе «Милиционар». В 2008 году перешёл в клуб «Рад», где занимался под руководством тренера Марко Николича. Андрия дебютировал в основной команде Рада в последнем туре чемпионата 2010/11. Позже, он побывал в аренде в клубах Палич и БАСК, где набирался игрового опыта, перед тем как заиграть в основном составе. Павлович забил свой первый гол за «Рад» в матче против клуба «Раднички» 14 сентября 2013 года. Он также отличился в матче Кубка Сербии против клуба «Борац» 25 сентября того же года.

Чукарички 
Павлович перешел в клуб «Чукарички» в начале 2014 года. После операции на колене он провел 4 матча за клуб до конца сезона. В следующем сезоне Павлович сыграл в 21 матче чемпионата и четырёх матчах кубка, а также забил один гол в матче с клубом «Напредак» 9 августа 2014 года. После того как Никола Стоилькович покинул клуб, Павлович стал основным нападающим клуба в сезоне 2015/16 и подписал с «Чукаричками» новый четырёхлетний контракт до лета 2019 года. В первом же матче сезона Андрия сделал хет-трик против клуба «Войводина». После того как Павлович забил 10 голов в 5 матчах апреля 2016 года, он был признан лучшим игроком месяца в сербской Суперлиге.

Копенгаген 
9 июня 2016 года Павлович подписал пятилетний контракт с клубом «Копенгаген». В «Копенгагене» Андрия дебютировал в Лиге чемпионов, а также забил свой первый гол в этом турнире. Это произошло 19 июля 2016 года в матче с североирландским клубом «Крусейдерс».

Рапид 
29 апреля 2018 года «Копенгаген» сообщил, что согласился продать Павловича в венский «Рапид». Переход осуществился летом того же года. На предсезонных сборах с новой командой Андрия травмировал бедро, из-за чего вынужден был пропустить старт сезона. В «Рапиде» он дебютировал 16 сентября, выйдя на замену в матче с «Аустрией».

Карьера в сборной 
В 2013-15 годах Павлович вызывался в различные молодежные сборные Сербии. А после успешного сезона 2015/16 в клубе «Чукарички» Андрия был вызван Славолюбом Муслиным в Сборную Сербии для участия в товарищеских матчах в 2016 году. Павлович впервые вышел на поле в футболке национальной сборной в матче против Кипра 25 мая 2016 года.

Статистика выступлений

Достижения 
 «Чукарички»
 Обладатель Кубка Сербии: 2014/15
 Бронзовый призёр чемпионата Сербии: 2014/15, 2015/16
 «Копенгаген»
 Обладатель Кубка Дании: 2016/17
 Чемпион Дании: 2016/17

Примечания

Ссылки 
 Статистика игрока на Utakmica.rs

Футболисты Сербии
Игроки сборной Сербии по футболу
Игроки ФК «Рад»
Игроки ФК «Чукарички»
Игроки ФК «Копенгаген»
Игроки ФК «Рапид» Вена
Игроки ФК АПОЭЛ
Игроки ФК «Брондбю»